TLE (аббр. от , двухстрочный набор элементов) — двухстрочный формат данных, представляющий собой набор элементов орбиты для спутника Земли.

Формат TLE был определен группировкой NORAD и, соответственно, используется в NORAD, NASA и других системах, которые используют данные группировки NORAD для определения положения интересующих космических объектов.

Модель SGP4/SDP4/SDP8 может использовать формат TLE для вычисления точного положения спутника в определенное время.

Орбитальные элементы определяются для многих тысяч космических объектов из базы данных NORAD и свободно распространяются для дальнейшего использования в Интернете. TLE всегда состоит из двух строк форматированного текста. Кроме того, им может предшествовать строка с названием объекта.

Формат данных 

Ниже приведен пример TLE для одного из модулей Международной космической станции, обычно считающихся элементами станции.

 ISS (ZARYA)             
 1 25544U 98067A   08264.51782528 -.00002182  00000-0 -11606-4 0  2927
 2 25544  51.6416 247.4627 0006703 130.5360 325.0288 15.72125391563537

Эти данные расшифровываются следующим образом:
Заголовок (необязательная строка)

Строка 1 (обязательная)

Строка 2 (обязательная)

Контрольная сумма строк вычисляется путём сложения значащих цифр в строке. Для каждого знака «минус» (-) в строке к сумме добавляется 1. Все остальные символы игнорируются. В получившейся сумме берется последняя цифра.

Следует также помнить, что приведённые NORAD в двустрочных элементах аргумент перигея, наклонение и другие классические Кеплеровы элементы вычисляются при помощи усреднения в рамках специфической модели  SGP4 или SDP4  и не являются Кеплеровыми элементами оскулирующей орбиты.

Значения из TLE не могут напрямую сравниваться с орбитальными элементами, полученными в рамках иной модели, или использоваться в другой модели для предсказания траекторий.

Примечания 

Каталогизация искусственных космических объектов
Небесная механика
Системы небесных координат
Орбиты
Форматы файлов